Джон Мойер (род. 30 ноября 1973 года) — текущий басист и бэк-вокалист рок-группы Disturbed. Он пришёл в группу после ухода Стива Кмака. Джон участвует в записи всех студийных альбомов (кроме Immortalized, так как был занят другими проектами), начиная с третьего  альбома Disturbed Ten Thousand Fists. После ухода группы в бессрочный отпуск, присоединился к группе Adrenaline Mob.

История 
Джон Мойер родился и вырос в Эль-Пасо, штат Техас. До Disturbed играл в группах The Union Underground и Soak

Джон является эндорсером компании Traben. Traben Havoc сделали для него его подписную бас-гитару John Moyer Signature 5. Также у Джона есть эндорсер с фирмой Kustom производящей его именные басовые кабинеты с напечатанным на фронте кабинета черепом охваченный огнём.

Дискография

Soak 
 Omniphonic Globalnova (1995)
 Self-Titled (1997)
 Flywatt (1998)
 2179 (1999)

Union Underground 
 An Education In Rebellion (2000)

Disturbed 
 Ten Thousand Fists (2005)
 Indestructible (2008)
 Asylum (2010)
 The Lost Children (2011)
 Live at Red Rocks (2016)

Примечания

Ссылки 
 Disturbed's Official Website

Музыканты Disturbed